Безіменна — річка  в Україні, у Ямпільському  районі  Вінницької області. Ліва притока Дністра  (басейн Чорного моря ).

Опис 
Довжина річки 9 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Качківки. Тече переважно на північний захід через Северинівку і на південному заході від Франківки впадає у річку Дністер. 

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 73 с. (Таблиця 3.) 

      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Ямпільського району (Вінницької області)
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви